Ainsworth kan syfta på:

Geografi
 Ainsworth, England - en ort i Bury, Greater Manchester, England
 Ainsworth, Iowa
 Ainsworth, Nebraska

Personer
 Bob Ainsworth (1952–), brittisk politiker
 Mary Ainsworth (1913–1999), amerikansk psykolog
 Peter Ainsworth (1956–), brittisk politiker
 Ruth Ainsworth (1908–1984), brittisk författare
 William Harrison Ainsworth (1805–1882), brittisk författare